Das Dameneinzel der Australian Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Wiktoryja Asaranka. Gewonnen hat Li Na, die sich gegen die Überraschungsfinalistin Dominika Cibulková durchsetzen und damit ihren zweiten Grand-Slam-Sieg nach den French Open im Jahr 2011 feiern konnte.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Damen fand vom 9. bis zum 11. Januar 2014 statt. Ausgespielt wurden 12 Plätze zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Dameneinzel
2014